Agnolin – cognome italiano
 Guido Agnolin – arbitro di calcio italiano
 Luigi Agnolin – arbitro di calcio italiano, figlio di Guido